Martinšćica est un toponyme qui peut désigner :
Martinšćica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Cres, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Martinšćica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Kostrena, comitat de Primorje-Gorski Kotar.